A OFC-futsalbajnokság (angolul: OFC Futsal Championship) egy az OFC által kiírt nemzetközi futsaltorna, amit 1992 óta rendeznek meg.

A címvédő és egyik legsikeresebb csapat a Salamon-szigetek 5 győzelemmel. Ausztráliának szintén öt elsősége van.

Eredmények 

 h.u. - hosszabbítás után
 b.u. - büntetők után

Éremtáblázat

Országok szereplése
   — Rendező

Kapcsolódó szócikkek 
Futsal-világbajnokság

További információk 
 Az OFC hivatalos honlapja
 Az OFC-futsalbajnokság eredményei az RSSSF honlapján.

OFC
Futsal